Argentinas præsident er Argentinas statsoverhoved og leder af landets regering. Siden 1983 har Argentina været et demokrati og regeringen og præsidenten er valgt inden for rammerne af et flerparti demokrati.

Argentina fik sin uafhængighed i 1816, men i den første lange årrække efter uafhængigheden var landet præget af fraværet af en stærk og effektiv central statslig magtstruktur. Gennem en lang periode var landet opdelt i en række provinser, der kun var forenet i en løs føderal struktur. I en længere periode på 28 år var der slet ikke en føderal regering overhovedet. 

Efter en permanent samling af de mange provinser, blev Bartolomé Mitres i 1862 den første præsident i det forenede Argentina. Den efterfølgende oversigt omfatter derfor kun argentinske statsledere efter 1862. 

Argentinas historie er derudover præget af politisk ustabilitet, forandringer og uroligheder. Der har været flere statskup og en række af Argentinas statsledere er indsat af militærjuntaer og er dermed ikke lovligt demokratisk valgte præsidenter. Det sidste militærkup foregik i 1976, men siden parlamentsvalget i 1983 har Argentina været et parlamentarisk demokrati.

Argentinas nuværende præsident er Alberto Fernández, der blev valgt ved valget i 2019.

Argentinas præsidenter 

Bemærkningen "(indsat af militæret)" omfatter regeringsledere m.m., som enten er direkte indsat af militæret eller som på anden måde har meget tætte relationer til militæret.

 
 Præsidenter
Lister over præsidenter

es:Presidente de la Nación Argentina